BP puede referirse a:

 BP (British Petroleum), compañía petrolífera.
 Before Present, término inglés que designa una escala de tiempo empleada en geología. En español es AP (Antes del Presente).
 Partido de Baviera (en alemán: Bayernpartei), partido independentista bávaro fundado en 1946.
 Banco Popular, serie de bancos que llevan ese nombre en distintas partes del mundo.
 Banco de Portugal.
 Biblioteca popular.
 Bloque Popular.
 bp, abreviatura en finanzas de basis point (punto base).
 Bundespolizei, policía federal de Alemania y de Austria.
 Bundespost, servicio postal de Alemania.
 Robert Baden-Powell, fundador del Movimiento Scout.
 Buró político o politburó.